Чемпионат Германии по фехтованию — ежегодное соревнование по фехтованию, которое проводится с 1896 года.

Список чемпионов Германии в личных первенствах 

Соревнования по фехтованию в Германии
Германия
фехтование